

Personnes 

 Evan Nepean (1775-1822), un homme politique britannique
  (1851-1903), un joueur de cricket et de football anglais

Lieux

Nepean River, un fleuve situé dans la Nouvelle-Galles du Sud
 Île Nepean, une île inhabitée au sud de l'île Norfolk

Nepean, une ancienne municipalité ontarienne
 Nepean, une circonscription provinciale ontarienne
 Nepean, une ancienne circonscription fédérale
 Nepean—Carleton, une circonscription fédérale
 Ottawa-Ouest—Nepean, une circonscription fédérale

Équipes sportives 
 Raiders de Nepean, une équipe de hockey sur glace au Canada
 Nepean Stars FC, une équipe de football au Sierra Leone